Crasville (Eure)
 Crasville (Manche)
ook:
Crasville-la-Mallet,  Seine-Maritime
Crasville-la-Rocquefort,  Seine-Maritime